Tiara steht für:
 Tiara, die Papstkrone
 Tiara (Altertum), eine medische und persische Kopfbedeckung
 Tiara (Heraldik), Wappenfigur in der Heraldik
 tiara''' ist das englische Wort für eine weibliche Form der Krone. Die korrekte deutsche Bezeichnung lautet Diadem (ähnlich wie in den meisten anderen Sprachen).

Geographie:

Tiara (Insel), eine indonesische Insel

Automodelle:

 Monteverdi Tiara, Automodell der Marke Monteverdi
 Proton Tiara, Automodell der Marke Proton
 Toyota Tiara, Automodell der Marke Toyota, siehe Toyota CoronaTiara ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Tiara (1514–1586), niederländischer Philologe und MedizinerSiehe auch:'''
 Saitaphernes-Tiara, Fälschung einer skythischen Kopfbedeckung